Počítač může být:

 počítač – mechanické nebo elektronické zařízení určené k provádění výpočtů podle předem stanoveného programu výpočtu
 analogový počítač
 centrální počítač
 číslicový počítač
 domácí počítač
 jednočipový počítač
 kvantový počítač
 osobní počítač
 virtuální počítač
 von Neumannův počítač
 zásobníkový počítač
 počítač náprav – železniční zařízení pro detekci průjezdu železničního kola
 Geigerův-Müllerův počítač – detektor ionizačního záření

 Počítač pro každého – časopis o počítačích

Související články 
 Dějiny počítačů
 Výpočetní technika
 Časová osa výpočetní techniky do 1949